

Савиново — село, Зональний район, Алтайський край
 Савиново — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область